Västmanland eller Westmanland kan syfta på:

Geografi 
 Västmanland – ett landskap 
 Västmanlands län – ett av Sveriges län
 Norra Västmanlands kontrakt – ett kontrakt i Västerås stift
 Södra Västmanlands kontrakt – ett kontrakt i Västerås stift
 Mellersta Västmanlands kontrakt – ett historiskt kontrakt i Västerås stift
 Westmanland, Maine – plats i USA

Myndigheter 
 Region Västmanland  – regionkommunen för Västmanlands län
 Länsrätten i Västmanlands län – en länsrätt
 Västmanlands tingsrätt – en tingsrätt

Militär 
 Westmanland (linjeskepp) – ett linjeskepp
 Västmanlands regemente – ett infanteriförband verksamt 1628-1927.
 Västmanlands regemente – ett infanteriförband verksamt 1994-1997
 Västmanlands trängkår – ett trängförband verksamt 1902–1927
 Västmanlands flygflottilj – en flygflottilj

Byggnader och anläggningar 
 Länsbiblioteket i Västmanland
 Västmanlands läns museum

Media 
 SR Västmanland – en radiostation
 Vestmanlands Läns Tidning – är en liberal dagstidning

Valkretsar 
 Västmanlands läns valkrets (nu aktiv)
 Västmanlands läns östra valkrets
 Västmanlands läns västra valkrets
 Västmanlands läns norra domsagas valkrets
 Västmanlands läns östra domsagas valkrets
 Västmanlands läns södra domsagas valkrets
 Västmanlands läns västra domsagas valkrets

Övrigt 
 Västmanlands landskapsvapen – ett landskapsvapen
 Västmanlands golfdistriktsförbund – en golforganisation
 Västmanlands-Dala nation – en studentnation vid Uppsala universitet
 Västmanlands lokaltrafik – tidigare namn på VL, ett kollektivtrafikbolag
 Västmanlands teater – en teater
 Arkiv Västmanland – en organisation för enskilda arkiv i Västmanlands län
 Västmanland (bok) – en novellsamling av Sven Olov Karlsson från 2015